А́нна Макси́мова:
 Максимова, Анна Георгиевна (1923—2002) — советский учёный-археолог, кандидат исторических наук.
 Максимова, Анна Николаевна (род. 1987) — российская спортсменка (вольная борьба).
 Максимова, Анна Павловна (1918—?) — Герой Социалистического Труда.